Pantano ima više značenja:
 Pantano, Chieti
 Pantano, Cosenza
 Pantano, Foggia
 Pantano, Frosinone
 Pantano, Isernia
 Pantano, Latina
 Pantano, Potenza
 Pantano, Reggio Emilia
 Pantano, Terni